Boswell (Indiana)
 Boswell (Oklahoma)
 Boswell (Pennsilvània)
 John Boswell (1947, Boston - 1994), historiador i filòleg estatunidenc